Verdelingsplan kan verwijzen naar:

 Verdelingsplan Zuidelijke Nederlanden, een reeks verdelingsplannen uit de 17de eeuw voor de indeling van de Zuidelijke Nederlanden
 het Verdelingsplan Flahaut, een door Frankrijk uitgewerkt plan voor de verdeling van België, Luxemburg en delen van Nederland in de tijd na 1830;
 het Peel-verdelingsplan (1937), een beperking van Joodse immigratie en landaankoop;
 Resolutie 181 Algemene Vergadering Verenigde Naties, de verdeling van Palestina over een Joods en een Arabisch deel.